Флессель (Flesselles) — французская коммуна департамента Сомма.
 Флессель, Жак де (1730—1789) — парижский мэр, одна из первых жертв Французской революции.
 Флессель-Коловиц, Лора (род. 1971) — французская фехтовальщица-шпажистка, двукратная олимпийская чемпионка.

Примечания